Карл Гилле ():
 Карл Гилле (1813—1899) — немецкий юрист, друг Ференца Листа
 Карл Гилле (1861—1917) — немецкий дирижёр